

Каракемер — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Каракемер — село, Жамбильський район, Жамбильська область
 Каракемер — село, Кордайський район, Алматинська область
 Каракемер — село, район Турара Рискулова, Жамбильська область
 Каракемер — село, Уїльський район, Актюбинська область
 Каракемер — аул, Хобдинський район, Актюбинська область

Див. також 
 Каракемерський сільський округ
 Кемер